Aleksiej Aleksandrowicz Slepow (rus. Алексей Александрович Слепов; ur. 19 grudnia 1986 w Radużnym) – rosyjski biathlonista i biegacz narciarski, triumfator klasyfikacji biegu pościgowego Pucharu IBU oraz brązowy medalista mistrzostw świata U-23 w biegach narciarskich.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Aleksiej Slepow pojawił się 1 grudnia 2007 roku, kiedy zajął ósme miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w zawodach FIS Race w szwajcarskiej miejscowości Goms. W styczniu 2009 roku brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, zdobywając brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Kazach Siergiej Czeriepanow oraz kolejny Rosjanin - Aleksandr Biessmiertnych. W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutował 16 stycznia 2010 roku w Otepää, zajmując 22. pozycję na dystansie 15 km stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnął w sezonie 2009/2010, który ukończył na 12. pozycji. Nigdy nie brał udziału w mistrzostwach świata.

Od 2011 roku startuje w zawodach biathlonowych. W Pucharze IBU zadebiutował 26 listopada 2011 roku w Östersund, gdzie zajął 39. miejsce w sprincie. W sezonie 2011/2012 punktował jeszcze dwukrotnie i w klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 135. miejsce. Sezon 2012/2013 Pucharu IBU ukończył na czwartej pozycji, czterokrotnie stając na podium, w tym odnosząc dwa zwycięstwa: 11 stycznia 2013 roku w Ostrowie wygrał sprint, a dzień później był najlepszy w biegu pościgowym. Ponadto Slepow zwyciężył w klasyfikacji końcowej biegów pościgowych. W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutował 7 marca 2013 roku w Soczi, zajmując 27. miejsce w biegu indywidualnym. W sezonie 2012/2013 punktował jeszcze czterokrotnie, w tym 9 marca był dziewiąty w sprincie w Soczi. W klasyfikacji generalnej pozwoliło mu to zająć 55. miejsce.

Osiągnięcia w biegach

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Slepow nigdy nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Osiągnięcia w biathlonie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Slepow nigdy nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy biathloniści
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986